Сирмайс () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Сирмайс, Зигисмунд (род. 1992) — латвийский легкоатлет-копьеметатель.
 Сирмайс, Мартиньш (род. 1982) — латвийский ориентировщик.
 Сирмайс, Юстс (род. 1995) — латышский певец.